L'Œuf centre d'études est une équipe de design française, active dans les années 1960 à 1990.

Caractéristiques 
L'Œuf centre d'études est créé en 1962, passage Du Guesclin à Paris. Il s'agit d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des architectes, des sculpteurs, des designers, des graphiques et des mosaïstes. En font partie, entre autres, les sculpteurs Jacques Bertoux et Charles Gianferrari, les architectes Jean Piantanida, Pierre Puccinelli et Roger Brusetti, décorateur Gerorges Ferran, designer Roland Dufour, coloriste Annie Richard, les mosaïstes Tita et Livio Lazaretto, Silvano Pighin, Ferdinando  Staffetta, Arlette Granval et Sergio Moruzzi.

L'atelier réalise des œuvres principalement abstraites, voire liées à l'art cinétique. Tout particulièrement, il crée environ 270 mosaïques monumentales, destinées à l'habillage d'immeubles (halls d'entrée, etc.).

Réalisations 
Parmi les réalisations de l'Œuf centre d'études, on peut citer ses collaborations dans la décoration des édifices suivants :
 1960 : Paris, , 25 avenue Paul-Doumer (intérieur, hall d'entrée)
 1962-1967 : Grenoble, tours de l'ensemble de l'Île-Verte (mosaïques)
1965 : Marseille, 8ème arrondissement, 258 avenue du Prado, Deux escaliers monumentaux réalisé en lamellé-collé de sapin du Nord (2 hall d'entrée d'immeuble) 
 1962-1970 : éléments modulables en terre cuite pour revêtement mural
 1963 : Paris, , immeuble (mosaïque du hall d'entrée)
 1967-1971 : Clamart, hôpital Antoine-Béclère
 1968 : Paris, , rue Xaintrailles, résidence Xaintrailles (Lanterne sphérique)
 1971 : Melun, zone à urbaniser en priorité de l'Almont (aire de jeux)
 1974 : Paris, , immeuble (mosaïque du hall d'entrée)
 1973 : Noyon, éléments modulables en terre cuite pour revêtement mural de l'ex usine Bahlsen (hall d'entrée des locaux administratifs)

Annexes

Bibliographie

Références 

Design en France
Entreprise de design
Mosaïque